Роџер Федерер је други пут освојио турнир. У финалу је победио Андреа Агасија резултатом 6-3, 2-6, 7-6, 6-1.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2005.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно